Černý potok  ist der Name folgender Orte in Tschechien:
 Černý Potok (deutsch Pleil-Sorgenthal), Ortsteil von Kryštofovy Hamry im Ústecký kraj in Tschechien

Černý potok (deutsch Schwarzbach) ist der Name folgender Fließgewässer in Tschechien:

 Černý potok, Zufluss zum Bohdalovský potok
 Černý potok/Schwarzbach (Böhmische Schwarzach), linker Zufluss zur Böhmischen Schwarzach
 Černý potok, Zufluss zur Blanice (Otava)
 Černý potok, Zufluss zur Dřevnice
 Černý potok, Zufluss zum Dubský potok
 Černý potok, Zufluss zur Elbe
 Černý potok, Zufluss zur Jezernice (Bečva)
 Černý potok (Ludkovický potok), Zufluss zum Ludkovický potok
 Černý potok (Moldau), linker Zufluss zur Moldau (Fluss) im Liponostausee
 Černý potok (Moravice), Zufluss zur Moravice
 Černý potok, Quellbach der Müglitz (Fluss)
 Černý potok, Zufluss zur Oder
 Černý potok, Zufluss zur Opava (Fluss)
 Černý potok (Radbuza), Zufluss zur Radbuza
 Černý potok (Smědá), Zufluss zur Smědá
 Černý potok, Zufluss zur Stonávka
 Černý potok, Zufluss zur Svratka (Fluss)
 Černý potok, Zufluss zur Úhlava
 Černý potok (Vidnavka), Zufluss zum Weidenauer Wasser
 Černý potok (Wilde Adler), Zufluss zur Wilde Adler